William Brownlow kan syfta på:

* William Gannaway Brownlow (1805–1877), guvernör av Tennessee
 Sir William Brownlow, 1:e baronet (omkring 1595–1666), engelsk politiker och jurist
 Sir William Brownlow, 4:e baronet (1665–1701), brittisk parlamentsledamot
 William Brownlow (1683–1739), irländsk parlamentsledamot
 William Brownlow (1726–1794), irländsk parlamentsledamot
 William Brownlow (1755–1815), irländsk, senare brittisk parlamentsledamot
 William Brownlow (1921–1998), brittisk militär och parlamentsledamot
 William Brownlow, 3:e baron Lurgan (1858–1937), angloirländsk aristokrat